Этот чёртов кот - название фильмов ():

 Этот чёртов кот (фильм, 1965)
 Этот чёртов кот (фильм, 1997)